Frans Van den Zype (médecin), médecin belge ;
 Frans Van den Zype (chanoine), (1580 - 1650), chanoine.